Quatrième Internationale est un nom porté par plusieurs organisations issue de la Quatrième Internationale formée par Léon Trotsky en 1938.
 Quatrième Internationale posadiste, fondée en 1962 ;
 Quatrième Internationale - Secrétariat unifié, fondée en 1963 ;
 Quatrième Internationale lambertiste, fondée en 1993.